Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2016/2017 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

ЦСКА (Москва) 

*28 февраля 2017 года стадион был переименован в «ВЭБ Арена».

Зенит (Санкт-Петербург)

Краснодар

Терек (Грозный) 

* Ледяхов исполнял обязанности главного тренера в 1, 4 и 5 турах, в связи с состоянием здоровья Рахимова.

Ростов (Ростов-на-Дону)

Уфа

Локомотив (Москва)

Рубин (Казань)

Амкар (Пермь)

Урал (Екатеринбург) 

* Матвеев исполнял обязанности главного тренера в 26 туре, в связи с состоянием здоровья Тарханова.

Анжи (Махачкала)

Оренбург 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Арсенал (Тула) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Крылья Советов (Самара) 

* Виссер исполнял обязанности главного тренера в 23 туре, в связи с дисквалификацией Скрипченко.

Томь (Томск)

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам